El Santa Cruz Challenger es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Tour. Se juega desde el año 2022 sobre pistas de tierra batida al aire libre, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Palmarés

Individuales

Dobles

Véase también 
 ATP Challenger Tour

Referencias

Enlaces externos 

Santa Cruz
Torneos de tenis en tierra batida